Fascher ist der Familienname folgender Personen:

 David Fascher (* 1970), deutscher Musiker und DJ 
 Enry David-Fascher (* 1948), vietnamesische Schlagersängerin, siehe En Davy
 Erich Fascher (1897–1978), deutscher Theologe
 Horst Fascher (* 1936), deutscher Manager und Musikpromoter
 Marc Fascher (* 1968), deutscher Fußballtrainer
 Willy Fascher (1912–??), deutscher Fechter